El término Melibea puede referirse a dos personajes de la mitología griega:
 Melibea, hija de Anfión y Níobe. Cuando su madre se mofó de Leto porque esta solamente tenía dos hijos mientras que ella tenía catorce, los hijos de Leto (Apolo y Artemisa) mataron con sus flechas a todos los hijos de Níobe menos a Melibea, que al presenciar la muerte de sus hermanos adquirió una palidez proverbial que no abandonaría nunca y por la cual fue llamada Cloris a partir de entonces.
Melibea, una oceánide, hija de Océano y Tetis, que se casó con Pelasgo y fue madre de Licaón.

Melibea también puede aplicarse a:
(137) Melibea es el nombre de un asteroide.
Melibea es el nombre de la protagonista femenina de la obra La Celestina, de Fernando de Rojas.
Huerto de Melibea es una obra del poeta Jorge Guillén publicada en 1954.
Melibea era una antigua ciudad de Tesalia (Grecia).
Melibea es el nombre de un grupo madrileño de rock.